Franz Köck ist der Name folgender Personen:

* Franz Köck (Maler) (1886–1975), österreichischer Maler
 Franz Köck (Politiker) (1931–2015), österreichischer Politiker (SPÖ)